Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1993-1994 è stato il terzo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1993-94 partecipano 16 squadre:
 12 hanno mantenuto la categoria :Cussignacco, Fontanafredda, Gemonese, Gradese, Itala San Marco, Porcia, Ronchi, Sacilese, San Daniele, San Canzian, San Sergio e Tamai
 1 è stata retrocessa dal C.N.D. :Palmanova
 3 sono state promosse dalla Promozione :Sanvitese e San Luigi (vincitrici dei 2 gironi) e Aquileia (vincitrice dello spareggio fra le seconde)

Squadre partecipanti

Classifica finale

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione 

 Sanvitese promossa nel C.N.D.

Spareggio salvezza 

 San Luigi retrocede in Promozione

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dalla Sanvitese (2-0 in finale sul Fontanafredda)

Play-Off Nazionali

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine

Friuli